Contres est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 Contres est le pluriel de contre.

Toponymes 
Contres est le nom de deux communes françaises
 Contres, dans le Cher ;
 Contres, en Loir-et-Cher.
 La Contres est une race de poule originaire de la ville de Contres en Loir-et-Cher.